Sista natten kan syfta på

Sista natten (1933) – en amerikansk film 
Sista natten (1936) – en sovjetisk film
 Sista natten (1956) – en svensk film
Sista natten ... – en amerikansk film från 1974
Sista natten (1992) – en amerikansk film
Sista natten (1998) – en kanadensisk film
Sista natten med gänget – en amerikansk film från 1973